"Misano" pode ser:
 Misano World Circuit Marco Simoncelli, autódromo
 Misano Adriatico, comuna italiana da Emília Romagna
 Misano di Gera d'Adda, comuna italiana da Lombardia

Desambiguações de topônimos